Бессара́бская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Бессарабская улица — улица в Волгограде.
 Бессарабская улица — улица в Екатеринбурге.
 Бессарабская улица — улица в Орске.
 Бессарабская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Бессарабская улица — улица в Хабаровске.
 Бессарабская улица — улица в Челябинске.

Украина 
 Бессарабская улица — улица в Александрии.
 Бессарабская улица — улица в Арцизе.
 Бессарабская улица — улица в Белгороде-Днестровском.
 Бессарабская улица — улица в городе Березовке.
 Бессарабская улица — улица в Вилково.
 Бессарабская улица — улица в Днепре.
 Бессарабская улица — улица в Донецке.
 Бессарабская улица — улица в Измаиле.
 Бессарабская улица — улица в Кельменцах.
 Бессарабская улица — улица в Малой Виске.
 Бессарабская улица — улица в Новомиргороде.
 Бессарабская улица — улица в Новоселице.
 Бессарабская улица — улица в Одессе.
 Бессарабская улица — улица в Перевальске.
 Бессарабская улица — улица в Полтаве.
 Бессарабская улица — улица в Рени.
 Бессарабская улица — улица в Славянске.
 Бессарабская улица — улица в Татарбунарах.
 Бессарабская улица — улица в Харькове.

См. также 
В Киеве также существует Бессарабская площадь, на которой располагается Бессарабский рынок и некогда располагалась Бессарабская биржа.